Уабаин (от сомалийского waabaayo, «яд стрелы»; фр. ouabaïo), также g-строфантин, — ядовитый сердечный гликозид.

Происхождение 
Уабаин (g-строфантин) обнаружен в зрелых семенах  и в коре  (syn. Acokanthera ouabaio). Оба растения произрастают в Африке.

Функция 
Классический механизм действия уабаина включает связывание и ингибирование в клетке эукариотов действия мембранного белка натрий-калиевого насоса: Na+/K+-АТФазы.

Ссылки 

Сердечные гликозиды и негликозидные кардиотонические средства